Een generaal-gouvernement of gouvernement generaal is een veroverd gebied dat onder tijdelijk bestuur staat. 

Polen
 Meestal wordt er het Generaal-gouvernement in Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog mee bedoeld.

Voormalige Franse gebieden ten westen van de Rijn na de nederlaag van Napoleon Bonaparte
 Generaal-gouvernement (1814-1815) (algemeen artikel), hieronder vielen:
 Generaal-gouvernement van België, zie Voorlopige regering van België (1814-1815)
 Generaal-gouvernement van de Nederrijn
 Generaal-gouvernement van de Middenrijn 
 Generaal-gouvernement van de Neder- en Middenrijn

België tijdens de Eerste Wereldoorlog
 Het Keizerlijk Duits Algemeen Gouvernement België 

Rusland
In Rusland staat het begrip gouverneur-generaal voor de bestuurders van de federale districten die het hoogste regeringsniveau vormen. Ten tijde van het Keizerrijk Rusland telde het land verschillende generaal-gouvernementen, zoals:
 Generaal-gouvernement Irkoetsk
 Generaal-gouvernement Klein-Rusland
 Generaal-gouvernement Oost-Siberië
 Generaal-gouvernement Priamoerje
 Generaal-gouvernement Siberië
 Generaal-gouvernement Steppen
 Generaal-gouvernement Turkestan
 Generaal-gouvernement West-Siberië

Zie ook
 Gouverneur-generaal